La nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus o NGC 2070, es una región H II que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes. Inicialmente considerada una estrella, en 1751 Nicolas Louis de Lacaille reconoció su naturaleza de nebulosa.

Con una magnitud aparente de 8, la nebulosa de la Tarántula es un objeto extremadamente luminoso, considerando que se encuentra a unos 170 000 años luz de distancia. Su luminosidad es tal, que si se encontrara a la misma distancia de la Tierra que la nebulosa de Orión, llegaría a producir sombras. De hecho, es la región de formación estelar más activa y compleja conocida dentro de las galaxias del Grupo Local. En su centro se encuentra el supercúmulo estelar R136, extraordinariamente compacto, masivo (450 000 veces más masivo que el Sol), y rico en estrellas de muy alta masa y luminosidad como R136a1 que actualmente es la estrella más luminosa y masiva conocida, el cúmulo produce la mayor parte de la energía que hace visible la nebulosa, estimándose su edad en 1 o 2 millones de años y existiendo la posibilidad de que en el futuro se acabe convirtiendo en un cúmulo globular de baja masa. 
 
La Nebulosa de la Tarántula es uno de los objetos astronómicos más interesantes de la Gran Nube de Magallanes (LMC) y más importante de la galaxia vecina de la Vía Láctea. Se trata de la nebulosa de emisión más grande conocida.

Otro cúmulo notable, Hodge 301, está situado a unos 150 años luz del centro de la nebulosa. 

La supernova más cercana observada desde la invención del telescopio, SN 1987A, tuvo lugar en las afueras de la nebulosa de la Tarántula.

Es posible observarla a simple vista desde lugares muy oscuros en el hemisferio sur y la utilización de un filtro nebular oxígeno-III aumenta el contrastre sobre el fondo Y mejora su detalle en un telescopio.

Referencias

Véase también 
 Lista de objetos NGC

Enlaces externos 
 Catálogo SEDS
 STAR FORMATION IN R136 (...)
 Star Cluster R136 Bursts Out
 Gemini/GMOS Search for Massive Binaries in the Ionizing Cluster of 30 Dor

Gran Nube de Magallanes
Regiones H II
2070
Constelación de Dorado
Objetos Caldwell